Remo Freuler (n. 1992) – calciatore svizzero
 Urs Freuler (n. 1958) – ex ciclista su strada e pistard svizzero